Famiglia Couperin – dinastia di compositori francesi
 François Couperin – noto compositore francese
 Couperin – cratere situato sulla superficie di Mercurio
 6798 Couperin – asteroide della fascia principale